Cabo de Hornos puede referirse a:

 el cabo de Hornos, ubicado en Chile, y considerado tradicionalmente el confín austral de América y el punto de reunión de los océanos Atlántico y Pacífico.
 al falso cabo de Hornos, en la península Hardy, Chile.
 la comuna chilena de Cabo de Hornos, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
 el parque nacional Cabo de Hornos, área de protección de la vida silvestre que comprende la totalidad del archipiélago de las islas Wollaston, Chile.
 el libro Cabo de Hornos, del narrador chileno Francisco Coloane.
 la película romántica Cabo de Hornos, de 1957, coproducción mexicana-española-chilena dirigida por Tito Davison.
 el monumento Cabo de Hornos, escultura de 7 metros obra de José Balcells, erigida sobre el cabo en recuerdo de los marinos muertos en el paso Drake.
 por lo menos 2 buques denominados ARA "Cabo de Hornos", de la Armada Argentina, uno de ellos el ARA "Cabo de Hornos" (B-5).
 el buque AGS-61 "Cabo de Hornos", de la Armada chilena.